Стэн-Тимму Сокк (род. , Таллин, Эстонская ССР, СССР) — эстонский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Калев».

Карьера 
Как и его брат, Стэн-Тимму начал свою карьеру в чемпионате Эстонии в команде «Далкия/Нюбит». В 2008 году подписал контракт с «Тарту Юликоол/Рок». В сентябре 2012 года перешёл в грузинский клуб «Олимпи». Следующий сезон Сокк провёл в Румынии играя за «Университатя» (Крайова). В начале сезона 2014/2015 вернулся домой в Эстонию в клуб «Раквере Тарвас».

В январе 2015 года подписал контракт с московским «Динамо». В составе команды стал бронзовым призёром Суперлиги.

Личная жизнь 
Отец — Тийт Сокк, советский и эстонский баскетболист, Олимпийский чемпион Сеула. Старший брат Танел, также занимается баскетболом.

Достижения 
  Чемпион Эстонии (3): 2009/2010, 2015/2016, 2016/2017
  Бронзовый призёр Суперлиги: 2014/2015
  Обладатель Кубка Эстонии (4): 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2014/2015
  Обладатель Кубка Грузии: 2012/2013

Статистика

Ссылки 
 Профиль на сайте БК Динамо Москва
 Статистика игрока на сайте basketball.realgm.com

Баскетболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по баскетболу
Игроки БК «Тарту»
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Калев»
Игроки БК «Ираклис»